Der Name Hülsenbusch bezeichnet zwei Ortsteile im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 von Gummersbach, siehe Hülsenbusch (Gummersbach)
 von Hückeswagen, siehe Hülsenbusch (Hückeswagen)